Lincoln Park puede referirse a:
 Lincoln Park (Chicago), área comunitaria en Illinois, Estados Unidos.
 Lincoln Park, parque urbano en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Colorado), lugar designado por el censo en el condado de Fremont, Estados Unidos. 
 Lincoln Park (Georgia), lugar designado por el censo en el condado de Upson, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Míchigan), ciudad en el condado de Wayne, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Nueva Jersey), borough en el condado de Morris, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Nueva York), lugar designado por el censo en el condado de Ulster, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Berks, Estados Unidos.
 Lincoln Park (San Francisco), parque en California, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Texas), pueblo en el condado de Denton, Estados Unidos.
 Lincoln Park (Washington, D.C.), parque urbano en Capitol Hill, Estados Unidos.